Geografia:

Guixers: Municipi i entitat de població del Solsonès.
El Barranc de Guixers: curs fluvial del Pallars Jussà.
La Serra de Guixers: serra de la Vall de Lord (Solsonès)